Stati Uniti d'America
 Hollandale – città della Contea di Freeborn, Minnesota
 Hollandale – città della Contea di Washington, Mississippi
 Hollandale – villaggio della Contea di Iowa, Wisconsin